

Ель-Портал — селище, штат Флорида
 Ель-Портал — переписна місцевість, штат Каліфорнія